Мари-Кристин Бланден () — французский политик, бывший сенатор Франции, член партии зеленых.

Биография 
Родилась 22 сентября 1952 г. в Рубе (департамент Нор). После победы списка зеленых на выборах в Региональный совет области Нор-Па-де-Кале в марте 1992 года стала президентом Регионального совета. В 2001 году была избрана в Сенат в составе списка социалистов Пьера Моруа. На выборах сенаторов 2011 года вошла в список социалистов Мишеля Делебарра под четвертым номером и была вновь избрана в Сенат.

После роспуска в июне 2017 года группы экологистов в Сенате из-за уменьшения ее численности ниже предельной ушла в отставку с поста сенатора.

Занимаемые выборные должности 

 С 22 марта 1992 года по 15 марта 1998 года — президент Регионального совета Нор-Па-де-Кале
 С 1 октября 2001 года по 3 июля 2017 года — сенатор Франции от департамента Нор
 С 6 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года — председатель комиссии Сената по культуре, образованию и коммуникациям

См. также 
 Сенаторы от департамента Нор

Ссылки 
 Профиль на сайте Сената Франции 

Политики Франции
Сенаторы Франции
Бывшие президенты региональных советов Франции